Инклан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инклан, Лили (1918—2003) — мексиканская актриса.
 Инклан, Рафаэль (род. 1941) — мексиканский актёр-комик, получивший статус народного балагура.
 Валье-Инклан, Рамон Мария дель (1866—1936) — испанский писатель, одна из крупнейших фигур многонациональной испанской культуры конца XIX — 1-й трети XX веков.

Другое 
 Инклан — станция Линии H метрополитена Буэнос-Айреса.